Fanfani ist der Familienname folgender Personen:

 Amintore Fanfani (1908–1999), italienischer Politiker und Ministerpräsident
 irrtümlich verwendeter Nachname von Giuseppe Maria Tanfani (1689–1771), italienischer Violinist 
 Pietro Fanfani (1815–1879), italienischer Philologe und Schriftsteller